Кубок Кларка () — кубок, ежегодно вручаемый победителю плей-офф Хоккейной лиги США (USHL).

История 
USHL была создана в 1961 году как полупрофессиональная хоккейная лига. Начиная с сезона 1979/80 лига стала любительской и начала присуждать чемпиону Кубок Кларка.

Кубок Кларка был назван в честь Дон Кларка, давнего архивариуса Ассоциации любительского хоккея Миннесоты (Minnesota Amateur Hockey Association), получившего награду НХЛ Приз Лестера Патрика в 1975 году за свой вклад в хоккей США.

Чемпионы USHL

Полупрофессиональная эра (1961–79)

Юниорская эра (1979–н.в.)

Количество выигранных кубков 

 Команды, отмеченные курсивом, больше не выступают в USHL.

MVP Кубка Кларка 
 2018 – Гриффин Логран (Нападающий), Фарго Форс
 2017 – Эдуардс Тралмакс (Нападающий), Чикаго Стил
 2016 – Уэйд Эллисон (Нападающий), Трай-Сити Сторм
 2015 – Трой Логгинз (Нападающий), Су-Фолс Стэмпид
 2014 – Джейсон Павлоски (Вратарь), Индиана Айс
 2013 – Майк Шматула (Нападающий), Дюбюк Файтинг Сэйнтс
 2012 – Сэм Херр (Нападающий), Грин-Бей Гамблерз
 2011 – Мэтт Моррис (Вратарь), Дюбюк Файтинг Сэйнтс
 2010 – Андерс Ли (Нападающий), Грин-Бей Гамблерз
 2009 – Майк Сичи (Нападающий), Индиана Айс
 2008 – Дрю Палмизано (Вратарь), Омаха Лансерз
 2007 – Мэтт Ландин (Вратарь), Су-Фолс Стэмпид
 2006 – Кайл Окпосо (Нападающий), Де-Мойн Баккэнирс
 2005 – Алекс Стэлок (Вратарь), Сидар-Рапидс Рафрайдерс
 2004 – Кевин Риган (Вратарь), Уотерлу Блэк Хокс
 2003 – Дэнни Ирмен (Нападающий), Линкольн Старз
 2002 – Энди Фрэнк (Вратарь), Су-Сити Маскетирс
 2001 – Рэй Фрейзер (Вратарь), Омаха Лансерз
 2000 – Аарон Смит (Нападающий), Грин-Бей Гамблерз
 1999 – Пит Фрего (Нападающий), Де-Мойн Баккэнирс
 1998 – Нейт Мауэр (Нападающий), Омаха Лансерз

См. также 
 Кубок Андерсона — победитель регулярного сезона USHL

Примечания 

Хоккей с шайбой в США
Хоккейные призы и награды
Награды по алфавиту